Die MIME*sissies sind ein deutsches Kabarettduo, das sich aus der Schauspielerin und Theaterpädagogin Cornelia Fleck und der Sprecherin Elke Koepping zusammensetzt. Das Duo wurde 2013 in Berlin gegründet.

Inhalte 
Die MIME*sissies beschäftigen sich in ihren Bühnennummern, Straßenaktionen und Filmen satirisch überspitzt mit Themen aus dem Bereich der Gendertheorie und Diversität, etwa der Lohn- und Chancengleichheit, der Frauenquote, aber auch mit der 2. Frauenbewegung. 2015 entstand zum Equal Pay Day in Kooperation mit Watch-Salon, dem Blog des Journalistinnenbundes der Aktionsfilm „Kleb Dir einen!“ zur #bartgeld-Aktion, die parallel in den sozialen Medien gestartet wurde. 2016 und 2017 erarbeiteten sie Straßentheateraktionen zum Equal Pay Day mit dem Münchner Aktionsbündnis Equal Pay Day, das auf Initiative der Business and Professional Women (BPW) Germany e. V. entstand und mit der Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen der Landeshauptstadt München kooperiert, unter dem Titel „Red Purse Flashmob“.

Bei ihrem abendfüllenden Programm ichmussmeinniveauherunterfahren.zweinull arbeiten Die MIME*sissies mit unterschiedlichen Gästen zusammen, so der Berliner Spoken-Word-Performerin Kitty Hawk, dem Musiker Ulrich Kaon Fischer und dem Münchener Performer Janis Queerbunt.

Auszeichnungen 
 2014: Gewinnerinnen des von der Charta der Vielfalt und dem Berliner Tagesspiegel ausgelobten Diversity Slam Awards
 2014: Drittplatzierte bei MixIt! – dem Kleinkunstpreis des Berliner Studentenwerks

Weblinks 
 Offizielle Webseite der MIME*sissies
 Alexandra Eul, Equal Pay Day: Rote Tasche & Bart!, auf Emma.de, vom 19. März 2015
 Thomas Schmidt, Gender-Debatte - Bayern liegt auf dem letzten Platz, auf sz.de, 20. März 2016
 Bartgeld – Aktionsfilm zum Equal Pay Day 2015 in der Mediathek des Equal Pay Wiki in der Kategorie Filme zum Thema Entgeltgleichheit

Einzelnachweise 

Kabarett (Berlin)
Künstlerduo
Homosexualität (Berlin)